Brion több franciaországi község elnevezése:
 Brion (Ain)
 Brion (Indre)
 Brion (Isère)
 Brion (Lozère)
 Brion (Maine-et-Loire)
 Brion (Saône-et-Loire)
 Brion (Vienne)
 Brion (Yonne)
 Brion-près-Thouet
 Brion-sur-Ource